Amaranthus oleraceus  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Amaranthus oleraceus descrita por L. es el Amaranthus blitum de L.
Amaranthus oleraceus descrita por Rodschied es el Amaranthus blitum de L.
Amaranthus oleraceus descrita por Roxb. es el Amaranthus tricolor  de L.

Referencias